Glitnir – pałac z mitologii nordyckiej
 Glitnir Bank